Manuel Kastilský (1234, Carrión de los Condes – 25. prosince 1283, Peñafiel) byl kastilský infant, pán z Escalony, Peñafielu, Cuéllar a Villeny, zakladatel dynastie Manuelů z Villeny.

Život 
Narodil se jeden z nejmladších synů kastilského krále Ferdinanda III. a jeho manželky Alžběty, dcery Filipa Švábského. Roku 1252 od otce získal panství Villena. Roku 1259 se zúčastnil delegace, jež měla v Itálii získat od papeže Alexandra IV. souhlas s císařskou korunovací pro jeho bratra, krále Alfonse X. Roku 1262 mu bratr věnoval další panství a Manuel jej nadále podporoval. Zemřel roku 1283 a byl pohřben v klášterním kostele sv. Jakuba v Uclés.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Úmrtí v Peñafielu
Pohřbení v klášteře Uclés
Narození v roce 1234
Úmrtí 25. prosince
Úmrtí v roce 1283
Muži